De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2018 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 5 augustus 2018 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Tsjechië